GMZ steht für:
 Flughafen La Gomera auf den Kanarischen Inseln (IATA-Code)
 Geiger-Müller-Zählrohr (auch „Geigerzähler“ genannt), physikalisches Messgerät für ionisierende Strahlung
 Genossenschaft Migros Zürich
 Gesellschaft für Medien-, Druck- und Zeitungsverlagsbeteiligungen, Holding der Mediengruppe um die Berliner Zeitung Der Tagesspiegel
 Grazer Mittags-Zeitung, ehemalige Zeitung in Österreich
 Greenwich Mittlere Zeit, siehe Greenwich Mean Time
 Grüne Medizin, deutsche Hip-Hop-Gruppe 

GMZ